Brion (Yonne) — comuna na região da Borgonha, departamento de Yonne, França
 Brion (Saône-et-Loire) — comuna na região da Borgonha, departamento de Saône-et-Loire, França
 Brion (Indre) — comuna na região do Centro (França), departamento de Indre, França

Desambiguações de topônimos